Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Adrahil – dowódca wojsk Gondoru
 Adrahil – książę Dol Amrothu, ojciec Imrahila